B 34 oder B-34 steht für:
 die Bundesstraße 34 in Deutschland
 die Kamptal Straße in Österreich
 Avia B-34, tschechoslowakisches Jagdflugzeug
 B-34, US-amerikanisches Bombenflugzeug des 2. Weltkriegs, siehe Lockheed Ventura
 B-34 (U-Boot), ehemaliges sowjetisches U-Boot

B34